USS Wichita ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Wichita (CA-45), Schwerer Kreuzer, in Dienst 1939 bis 1947
 USS Wichita (AOR-1), Versorgungstanker, in Dienst 1969 bis 1993
 USS Wichita (LCS-13), Schiff für küstennahe Gefechtsführung, Stapellauf 2016